Таравера:
 Томболо ( — дюна) — форма рельефа, образующаяся в результате продольного перемещения наносов; представляет собой узкий низкий перешеек присоединяющий к берегу водоёма близлежащий остров. 
 Томболо — коммуна в Италии, располагается в регионе Венето, подчиняется административному центру Падуя.